Басен се може односити на:
 Басен (депресија), било која велика депресија седиментног терена
 Басен (насеље), насеље и општина у Француској
 -{Basen (Takeda Chemical Industries)}-, робна марка за хемијско једињење воглибозу
Басен (део језера), саставни део језера - језерски басен